Rollins ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rollins (Alabama)
 Rollins (Illinois)
 Rollins (Minnesota), im St. Louis County
 Rollins (Montana)
 Rollins (North Carolina)
 Rollins (West Virginia)
 Rollins Branch, West Virginia
 Rollins Corner, Florida
 Rollins Fork, Virginia
 Rollins Mill, Maine
 Rollins Mills, Maine
 Rollins Park, Maryland

Rollins ist der Familienname folgender Personen:
 Al Rollins (1926–1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Brianna Rollins (* 1991), US-amerikanische Hürdenläuferin, siehe Brianna McNeal
 Dennis Rollins (* 1964), britischer Jazzposaunist
 Ed Rollins (* 1943), US-amerikanischer Politikberater und -stratege der Republikanischen Partei
 Edward H. Rollins (1824–1889), US-amerikanischer Politiker
 Frank W. Rollins (1860–1915), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von New Hampshire
 Henry Rollins (* 1961), US-amerikanischer Musiker, Schriftsteller und Schauspieler
 Howard Rollins (1950–1996), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Hyder Edward Rollins (1889–1958), US-amerikanischer Anglist
 Jack Rollins (1915–2015), US-amerikanischer Künstleragent und Filmproduzent
 James Rollins (Pseudonym von Jim Czajkowski; * 1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 James S. Rollins (1812–1888), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Rollins (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 John W. Rollins (1916–2000), US-amerikanischer Politiker
 Kenny Rollins (1923–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kevin Rollins (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Leslie E. Rollins, US-amerikanischer Bühnenbildner und Artdirector
 Rose Rollins (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Seth Rollins (* 1986), US-amerikanischer Wrestler
 Shorty Rollins (1929–1998), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Sonny Rollins (* 1930), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Will Rollins (* 1984), US-amerikanischer Politiker 
 Winston Rollins (* 1966), britischer Jazz-Posaunist